В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Кейн ():
 округ '''Кейн''' — штат Иллинойс
 округ '''Кейн''' — штат Юта